Alienare înseamnă înstrăinare sau scindare. Termenul are înțelesuri specializate în diferite domenii.

 În drept, "alienare" se referă la transferul titlului de proprietate de la proprietar la o altă parte.
 În medicină, "alienare" se poate referi la scindarea a facultăților minții.
 În sociologie, teoria critică a societății și în filozofia continentală prin alienare socială se înțelege înstrăinarea subiectului față de comunitatea sa, societate sau lume.
 În discuție a se îndepărta de subiect, vezi troll.

Legături externe 

 Teoria marxistă a alienării de István Mészáros
 AlieNation: A Map Of Despair  de CrimethInc

Filozofie socială
Sociologie